Molenda steht für:

 die Fellbezeichnung des Fliegenden Hundes, siehe Pelzarten#Gleit- oder Flughörnchen, Fellbezeichnung „Fliegender Hund“

Molenda ist der Familienname folgender Personen:

 Piotr Molenda (* 1962), polnischer Tischtennisspieler